Кэ́мерон (Кэм) Нóрри (, род. 23 августа 1995 года, Йоханнесбург, ЮАР) — британский профессиональный теннисист, до 2013 года выступал за Новую Зеландию; победитель шести турниров ATP (из них пять в одиночном разряде).

Биография 
Норри родился в Южной Африке в семье шотландца и валлийки. Отец Дэвид и мать Хелен — микробиологи. Три года спустя, после кражи со взломом, семья переехала в Новую Зеландию, где Норри начал заниматься теннисом с шести лет, а также сквошем, регби, футболом и крикетом. В возрасте 15 лет он сосредоточился на теннисе.

Любимое покрытие — хард; любимый турнир — Уимблдон; кумирами в мире тенниса во время взросления были Андре Агасси и Рафаэль Надаль. Болельщик регбийной команды «Саут Сидней Рэббитоуз» и сборной Новой Зеландии, а также футбольной команды «Ньюкасл Юнайтед».

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Во время юниорского этапа карьеры Норри представлял Новую Зеландию и достигал № 10 в юниорском рейтинге. В 16 лет Норри сменил гражданство на Великобританию. Он жил и тренировался в Национальном Теннисном Центре, а затем стал жить в семье опекунов в течение двух лет, пока продолжал свое обучение. В 2013 году он участвовал во всех юношеских матчах Большого шлема: Австралийский турнир за Новую Зеландию, затем за Великобританию на Открытом чемпионате Франции, Уимблдоне и Открытом чемпионате США, но сумел победить только в одном матче в Австралии.

Определённые сложности в Европе вынудили британца перебраться в США. Норри изучал социологию в Техасском Христианском университете (TCU) и присоединился к команде университета по теннису, где он стал лучшим теннисистом среди всех колледжей в США.

Взрослую карьеру Норри начал в 2013 году. В январе он стал участником квалификационного отбора на турнир уровня ATP в Окленде, выиграв первый матч, он проиграл во втором. В том же году Норри выиграл первый взрослый титул в карьере — в парном разряде на турнире из серии «фьючерс» в Великобритании. Первую победу в одиночном разряде на «фьючерсах» он одержал 11 октября 2015 года Норри в американском Мансфилде и занял 706 место в мировом рейтинге.

В 2016 году Кэмерон выиграл ещё два титула на «фьючерсах», а также сыграл первый финал на более статусном турнире серии «челленджер». Норри сыграл три турнира в январе 2017 года, достигнув полуфинала на одном «челленджере» и затем не выступал до июня. По возвращении на корт Норри впервые сыграл в основной сетке в рамках Мирового тура, получив уайлд-кард на турнир в Лондоне (турнир серии ATP 500), где он уступил Сэму Куэрри в первом раунде. Через неделю, Норри одержал свою первую победу в основной сетке ATP и над игроком топ-50, переиграв Орасио Себальоса в Истборне. Третий подряд уайлд-кард он получил на Уимблдон 2017, где был разгромлен Жо-Вильфридом Тсонга в первом раунде.

В июле 2017 года Кэмерон выиграл свой первый «челленджер» на турнире серии в Бингемтоне. На Открытом чемпионате США он сумел преодолеть квалификацию и пройти во второй раунд. Осенью Нори выиграл ещё два «челленджера» в США (в Тибьюроне и Стоктоне).

2018—2019 

Норри был посеян шестым в отборочном раунде на Открытом чемпионате Австралии 2018 года, но не смог продвинуться в основную сетку, проиграв Джону-Патрику Смиту. В феврале он впервые был отобран в национальную команду Кубка Дэвиса на матч первого тура Мировой группы против сборной Испании. Он одержал самую большую победу в своей карьере в своем первом матче, проигрывая два сета, он сумел победить Роберто Баутисту Агута в пяти сетах, однако эта победа оказалась единственной для британцев и они проиграли 1-3. В марте он квалифицировался на первый в карьере турнир серии Мастерс — в Индиан-Уэллсе, но проиграл в первом раунде Таро Даниэлю. Затем он квалифицировался на свой второй подряд Мастерс в Майами, но опять проиграл Николасу Ярри в первом раунде.

В начале мая 2018 года на турнире в Эшториле Норри, объединившись с другим британцем Кайлом Эдмундом в парном разряде, выиграл свой первый титул в Мировом туре, обыграв Уэсли Колхофа и Артёма Ситака — 6-4, 6-2. В конце мясяца Норри успешно выступил на турнире в Лионе, где впервые прошёл в полуфинал основных соревнований и после этого дебютировал в топ-100. Также в Лионе Кэмерон впервые смог выиграть у игрока из первой десятки рейтинга, взяв верх над № 10 в мире Джоном Изнером в 1/4 финала. На Открытом чемпионате Франции 2018 года Норри впервые стал непосредственным участником серии Большого шлема без специальных приглашений и отборов. В первом раунде он прошёл Петера Гоёвчика, а во втором раунде столкнулся с французом Люкой Пуем, в итоге проиграв французу в 5 сетах.

В июне 2018 года Норри добрался до четвертьфинала в Истборне. На Уимблдоне 2018 года ему не удалось преодолеть первый раунд. На турнирах в Атланте и Кабо-Сан-Лукасе он добрался до полуфиналов. Лучшим результатом осенней части стал четвертьфинал турнира в Шэньчжэне. По итогам сезона Норри занял 90-е место рейтинга.

Старт сезона 2019 года оказался для Норри успешным. Он сумел впервые в карьере выйти в финальный матч на турнирах АТП-тура в одиночном разряде и сделал это на турнире в Окленде. В решающем матче он уступил без особой борьбы американцу Теннису Сандгрену — 4-6, 2-6. На Открытом чемпионате Австралии он уступил в первом же раунде Тэйлору Фрицу. В конце февраля Норри дошёл до полуфинала турнира в Акапулько, но уступил явному фавориту немцу Александру Звереву в двухсетовом матче. В марте Кэмерон вошёл в число топ-50 теннисистов в мировом рейтинге, а в мае поднялся на самую высокую в карьере — 41-ю строчку.

В июле 2019 года на турнире в Атланте Норри второй раз в сезоне смог пройти в 1/2 финала. На Открытом чемпионате США он проиграл в первом раунде Грегуару Барреру в пятисетовом поединке и, таким образом, на всех четырёх Больших шлемах сезона смог пройти во второй раунд, только на Уимблдоне.

2020—2021 
Сезон 2020 года Норри начал с выступления за команду Великобритании на Кубке ATP и помог своей сборной выйти в четвертьфинал. После перерыва в сезоне Норри на Открытом чемпионате США смог впервые в карьере выйти в третий раунд Большого шлема. В октябре он добрался до 1/4 финала зального турнира в Санкт-Петербурге.

В январе 2021 года Кэмерон дошёл до полуфинала на турнире ATP 250 в Делрей-Бич, где уступил американскому теннисисту Себастьяну Корде. По ходу соревнования он обыграл двух сеянных на турнире: француза Адриана Маннарино и американца Фрэнсиса Тиафо. На Открытом чемпионате Австралии он впервые доиграл до третьего раунда, где не смог оказать нужного сопротивления для победы над Рафаэлем Надалем. В марте он вышел в четвертьфинал в Акапулько и третий раунд на первом Мастерсе в сезоне — в Индиан-Уэллсе.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (14)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (9)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 12 апреля 2021 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Великобритании